Уильям Дадли Пелли (;  — ) — американский сценарист, политический деятель фашистского толка, основатель Серебряного легиона. Кандидат на пост президента США в 1936 году от созданной им Христианской партии.

Ранние годы 
Родился в Линне, штат Массачусетс, в семье священника-баптиста.

После Первой мировой войны работал корреспондентом в Европе и Азии, в частности, бывал в России в годы гражданской войны. Из этих поездок Пелли вынес ненависть к коммунистам и евреям, которые, по его мнению, стремились к мировому господству.

После возвращения в США в 1920 году работал сценаристом в Голливуде. На основе его новеллы Фрэнк Ллойд снял фильм «Обуза». К 1929 году Пелли разочаровался в киноиндустрии и переехал в штат Северная Каролина.

В 1928 году Пелли описал якобы пережитый им внетелесный опыт в брошюре «Мои семь минут в вечности». Пелли увлекся метафизикой и христианством и приобрёл известность как автор многочисленных публикаций на данные темы.

Участие в политике 
После начала Великой депрессии в США в 1929 году Пелли развил активную политическую деятельность и в 1932 году основал колледж Галахед с христианско-философским уклоном, а также одноименное издательство, в котором публиковались различные политические и философские издания.

30 января 1933 года Адольф Гитлер пришёл к власти в Германии. Пелли, будучи поклонником Гитлера, был так вдохновлён этим событием, что в тот же день основал экстремистскую антисемитскую организацию «Серебряный легион Америки» (). Последователи организации носили униформу по образцу нацистской, но серебряного цвета, за что получили прозвище «Серебряные рубашки». Эмблемой новой организации стала алая буква «L», которая изображалась на флагах и униформе. Вскоре отделения «Серебряного легиона» появились почти в каждом штате страны, и к 1934 году «Легион» насчитывал около 15 000 членов, в основном выходцев из низших слоёв американского общества.

Для привлечения новых сторонников Пелли активно путешествовал по США, проводя массовые мероприятия, лекции и публичные выступления. Политическая идеология Пелли представляла собой смесь антикоммунизма, расизма, антисемитизма, радикального патриотизма и изоляционизма.

Пелли был также ревностным протестантом и ярым противником Франклина Рузвельта и его «Нового курса». В 1936 году он даже принял участие в президентских выборах как кандидат от основанной им Христианской партии, но набрал менее 0,1 % голосов. Действия Пелли возмущали сторонников Рузвельта, которые в 1940 году добились судебного разбирательства в отношении «Серебряного легиона». Штаб-квартиру организации обыскали федеральные маршалы, некоторых её членов арестовали, а имущество конфисковали. Самому Пелли пришлось давать показания Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности.

Несмотря на значительный финансовый и материальный ущерб, понесённый «Легионом» в результате длительных судов, Пелли по прежнему выступал против Рузвельта, особенно в плане дипломатических отношений США с Японской империей и нацистской Германией. Пелли обвинял Рузвельта в разжигании войны и активно защищал изоляционизм. В ответ Рузвельт добился от Эдгара Гувера и ФБР возбуждения дела на Пелли по обвинению в клевете. Хотя нападение на Пёрл-Харбор в 1941 году привело к фактическому краху «Серебряного легиона», Пелли продолжал нападки на правительство со страниц журнала «Roll Call», вызывавшие негодование Рузвельта и генерального прокурора Фрэнсиса Биддла. В апреле 1942 года Пелли был арестован на своей новой базе в Ноблсвилле по обвинению в государственной измене и мятеже. В ходе нашумевшего судебного процесса основные обвинения против Пелли были отклонены, но он всё равно был приговорен к 15 годам лишения свободы по менее значительным обвинениям

Пелли умер 30 июня 1965 года в возрасте 75 лет в Ноблсвилле, где и был похоронен.

Примечания

Ссылки 
 Fascist Apocalypse: William Pelley and Millennial Extremism  David Lobb, Department of History, Syracuse University
 New Age Nazi: The Rise and Fall of Asheville’s Flaky Fascist 
 William Dudley Pelley’s 'Challenge To The American Legion' booklet 
 The Greater Glory a novel by Pelley at archive.org
 The Fog a novel a novel by Pelley at archive.org

Фашисты США
Персоналии:Антисемитизм в США